Лумис () — фамилия.

  (1887—1975) — американский банкир и физик, разработчик навигационной системы LORAN, обладатель медали Джона Прайса Уэтерилла Института Франклина (1934).
  (1913—1994) — американский банкир и яхтсмен, олимпийский чемпион в 6-метровом классе (1948).
  (1859—1935) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1798—1885) — американский политик, член Палаты представителей (1837—1839, 1853—1854).
  (1919—2008) — американский медиаменеджер, директор «Голоса Америки» (1958—1965).
 Лумис, Джо — американский легкоатлет, чемпион США по прыжкам в высоту (1914), бегу на 100 м (1914—1915), на 200 м с барьерами (1914), брат Фрэнка Лумиса.
  (род. 1959) — американский поэт и писатель.
 Лумис, Джефф (род. 1971) — американский гитарист.
  (1821—1903) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1859—1863).
  (1817—1897) — американский политик, председатель Совета территории Миннесота (1851—1852).
  (род. 1929) — американская журналистка, лауреат премии Джеральда Лоэба в категории журналов (1989) и общего вклада (1993).
 Лумис, Малон (1826—1886) — американский стоматолог и один из пионеров радио.
  — американский спортивный функционер, генеральный менеджер клуба по игре в американский футбол «Нью-Орлеан Сэйнтс» (с 2002).
  (1905—1969) — американский писатель, лауреат премии «Шпора» Ассоциации писателей Америки в жанре вестерн за роман (1958) и короткую форму (1959).
  (1893—1942) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Висконсин (1937—1939).
  (1946—2019) — американский гейм-дизайнер, лауреат премии Origins за настольную игру в жанре фэнтези или научной фантастики (1992) и игру по почте (1997, 2000, 2006, 2011).
  (род. 1969) — американский фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии за пояснительную журналистику (2007).
  (род. 1964) — чемпион NASCAR в качестве главы команды Джеффа Гордона Hendrick Motorsports (2001).
  (1887—1966) — американский литературовед, лауреат премии Хаскинса Американской академии медиевистики (1951).
  (род. 1938) — ирландско-американская поэтесса.
  (1922—1972) — американский писатель.
  (род. 1979) — американский волейболист, серебряный медалист Панамериканских игр по пляжному волейболу (2007).
  (1873—1937) — американский палеонтолог, президент Палеонтологического общества (1920).
 Лумис, Фрэнк (1896—1971) — американский легкоатлет, брат Джо Лумиса.
  (1812—1892) — американский политик, вице-губернатор штата Коннектикут (1877—1879).
  (1861—1948) — американский дипломат, посол США в Венесуэле (1897—1901) и Португалии (1901—1902), и. о. государственного секретаря (1905).
  (1889—1976) — американский физик.
  (1865—1930) — американский композитор.
  (1861—1911) — американский писатель.
  (1928—2003) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (1797—1873) — американский политик, член Палаты представителей (1837).